МС ПЕЛЕНГ 3,5/8А — сверхширокоугольный объектив типа «рыбий глаз» (фишай), производимый на БелОМО. 
Относится к циркулярным «фишаям», поле изображения которых регистрируется целиком, поскольку его диаметр меньше или равен короткой стороне прямоугольного кадра. В результате угловое поле объективов «Пеленг» составляет 180° в любом направлении. На малоформатном кадре, под который рассчитаны все объективы семейства, изображение выглядит, как вписанный в чёрный прямоугольник круг диаметром 24 мм. С помощью такого объектива можно сделать снимок, на котором будет изображён, например, весь небосвод.

Крепление объектива к камере через хвостовик типа «А». 
При продаже комплектуется обычно M42×1/45,5 — хвостовиком и одним из:
 под байонет Canon EF — только механическая совместимость
 под байонет F (Nikon) — только механическая совместимость

Ссылки 
 Описание на сайте производителя
 Обзор объектива на iXBT.com 

Объективы СССР
БелОМО